Эми Элизабет Фишер (; род. 21 августа 1974) — американка, получившая широкую известность как «лонг-айлендская Лолита». В 1992 году, в возрасте 17 лет, она выстрелила и тяжело ранила Мэри Джо Буттафуоко — жену своего любовника Джоуи Буттафуоко. Фишер была обвинена в попытке убийства первой степени, признала себя виновной в нападении при отягчающих обстоятельствах первой степени и была приговорена к 15 годам тюремного заключения. После досрочного выхода из тюрьмы в 1999 году Фишер стала журналисткой и писательницей, а с 2007 по 2012 год — порноактрисой.

Биография

Ранняя жизнь и тюремное заключение 
Эми Фишер родилась в Меррике (штат Нью-Йорк) в семье Эллиота и Розиэнн Фишер. Её отец был евреем, а мать итало-американкой. В 16 лет, будучи ученицей старшей школы Кеннеди в Беллморе, Фишер начала сексуальные отношения с 35-летним Джоуи Буттафуоко. Эта связь началась после того, как Эми разбила машину своих родителей и обратилась к Буттафуоко, владельцу автомастерской, чтобы тот починил машину, а её родители ничего не узнали.

В мае 1992 года 17-летняя Фишер приехала к дому своего любовника в Массапике. Когда дверь открыла жена Джоуи Мэри Джо, Фишер притворилась своей (несуществующей) старшей сестрой Энн Мэри и рассказала Мэри Джо, что у её мужа роман с её младшей сестрой, а в доказательство этого показала футболку с логотипом автомастерской Джоуи. Когда же Мэри Джо развернулась, чтобы уйти обратно в дом, Фишер выстрелила ей в голову и покинула место преступления.

23 сентября 1992 года Фишер были предъявлены обвинения в попытке убийства, но позже она заключила сделку с прокурором и признала себя виновной в нападении при отягчающих обстоятельствах первой степени. 2 декабря 1992 года она была приговорена от 5 до 15 лет тюремного заключения. В тюрьме Эми провела почти семь лет и в мае 1999 года, после того как судья Верховного суда Айра Векснер приняла во внимание её признание вины, была досрочно выпущена.

На основании подписанных чеков из гостиниц, датированных до 17-летия Фишер, Джоуи Буттафуоко были предъявлены обвинения в растлении. Он признал свою вину в октябре 1993 года и провёл четыре месяца в тюрьме.

После выхода из тюрьмы 
После выхода из тюрьмы Фишер стала колумнисткой в Long Island Press. Она написала автобиографическую книгу «If I Knew Then…», выпущенную в 2004 году. В 2003 году Эми вышла замуж за Луиса Беллера и в этом браке у пары родилось трое детей. В марте 2008 года работала на канале truTV комментатором программы The Smoking Gun Presents: World's Dumbest..., в которой рассматривались эпизоды, снятые на камеры, когда люди делали или говорили глупые вещи.

Воссоединение Фишер и Буттафуоко 
В 2006 году Фишер и Мэри Джо приняли участие в программе Entertainment Tonight и её спин-оффе The Insider. В них Эми рассказала, что хотела бы излечиться и двигаться дальше. Однако спустя два года в одном из интервью она заявила, что «не сочувствует Мэри Джо». Встреча же Эми и Джоуи впервые произошла в 2006 году, когда они приняли участие во вбрасывании монеты на Кубке легенд ().

13 мая 2007 года New York Post в одной из своих статей написал, что Фишер и Буттафуоко видели вместе в Центральном парке и высказали идею, что это будет хороший сюжет для реалити-шоу.

В конце 2007 года порностудия Red Light District Video выпустила частное видео Эми Фишер и её бывшего мужа Луи Беллера. Впоследствии Фишер сама стала сниматься в порнографических фильмах.

Книги и фильмы

Книги, написанные Эми Фишер 
 Fisher, Amy & Robbie Woliver (2004). If I Knew Then. iUniverse. ISBN 0-595-32445-2.
 Fisher, Amy with Sheila Weller (1994). Amy Fisher: My Story (reprint edition). ISBN 0-671-86559-5. (Originally published by Pocket Books in 1993; ISBN 0-671-86558-7.)

Книги об Эми Фишер 
 Dominguez, Pier (2001). Amy Fisher: Anatomy of a Scandal: The Myth, the Media and the Truth Behind the Long Island Lolita Story. Writers Club Press. ISBN 0-595-18417-0.
 Eftimiades, Maria (1992). Lethal Lolita: A True Story of Sex, Scandal and Deadly Obsession. St. Martin’s Press. ISBN 0-312-95062-4.

Фильмы об Эми Фишер 
  Amy Fisher: My Story (1992) (TV)
  Casualties of Love: The Amy Fisher Story (1993) (TV)
  The Long Island Lolita Story (1993) (TV)

По словам Алана Болла, история Эми Фишер вдохновила его на написание сценария фильма «Красота по-американски».

Примечания

Литература

Ссылки 

 Morey, Jed. «Changing Amy», Long Island Press, August 19, 2009
 Fisher, Amy. «Judging Amy», Long Island Press, June 19, 2002
 Профиль на сайте AVN

Выпускники Средней школы имени Джона Ф. Кеннеди (Беллмор, Нью-Йорк)
Порноактрисы США
Писательницы США
Заключённые
Колумнисты
MILF-порнография